Велори́кша (в новейшее время и в Западных странах чаще велотакси) — вид общественного транспорта: перевозка пассажира или пассажиров (обычно не больше двух) на велосипеде особой конструкции силой велосипедиста. Велорикши возникли в Японии вскоре после появления там обычных рикш, оттуда распространились во многие страны Восточной и Южной Азии, от Филиппин до Пакистана. Уже во второй половине XX века велотакси появляются в ряде городов Европы и Америки, в качестве развлечения для туристов. Так, в Нью-Йорке велотакси курсируют, в основном, в районе Центрального парка, в Вашингтоне — в районе Нэшнл Молла, в Лондоне — в районах Сохо и Ковент-Гарден. В 2006 г. велотакси появились в Москве на Пушкинской площади и Санкт-Петербурге.

Конструкция велотакси в разных городах и странах различна. На Западе более привычна трёхколёсная конструкция, при которой водитель (велосипедист) находится впереди, а за его спиной на двух колёсах установлено пассажирское сиденье; часто вся конструкция покрыта крышей. Однако во Вьетнаме, например, водитель-велосипедист находится сзади, а пассажирское сиденье и два колеса — впереди. Иногда встречаются также четырёхколёсные велотакси.

В России велотакси впервые начали промышленно производить в 2010 году в Армавире. В 2014 году был проведён эксперимент по установке на велотакси солнечных панелей для движения с приложением минимальной мускульной силы; экспериментальные велотакси совершили пробег от Армавира до Сочи. В 2017 году Китай стал массово ставить солнечные панели на велорикши.

См. также 

 Велорикша (фильм, 1995)

Галерея

Примечания 

Общественный транспорт
Веломобили
Рикша